Boyolangu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Boyolangu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kelurahan Boyolangu, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Boyolangu, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Boyolangu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar